Boulder Park ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Boulder Park (Georgia), im Fulton County
 Boulder Park (Kalifornien), im Imperial County
 Boulder Park (Michigan), im Charlevoix County

Parks:
 Boulder Park (Washington) im Douglas County